Двойная жизнь (фильм, 1947) — американский фильм нуар режиссёра Джорджа Кьюкора 1947 года.
 Двойная жизнь (фильм, 1994)
 Двойная жизнь (фильм, 2004) — итальянский фильм Паоло Бьянчини.
 Двойная жизнь (фильм, 2018) — французская комедия Оливье Ассаяса 2018 года.
 Двойная жизнь (телесериал) — украинский телесериал 2013 года.